Dobroïe Outro, transcription en français de , qui signifie « bonjour » en russe, peut faire référence à :
 Dobroïe Outro, film soviétique de 1955, produit par Mosfilm,
 Dobroïe Outro, émission de télévision matinale de la Première chaîne publique de Russie, lancée en 1986,
 Dobroïe Outro, Rossiïa!, ancien nom de l'émission Outro Rossiïa, matinale de la chaîne de télévision russe Rossiya 1.

Sources